Stripmuseum (type), een soort museum
 Nederlands Stripmuseum, een museum in Groningen
 Belgisch Stripcentrum, een museum in Brussel
 Strips! Museum, een voormalig museum in Rotterdam